Стейнхардт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стейнхардт, Майкл (род. 1940) — американский инвестор, менеджером хедж-фондов и филантроп.
 Стейнхардт, Пол (род. 1952) — американский физик-теоретик. См. также 
 Штейнхардт